Pharmazeutika bezeichnet

allgemein Arzneimittel

speziell:
 Pharmazeutika AG, nach 1918 in Österreich gegründete Aktiengesellschaft